Kummen steht für:
 Grete Kummen (* 1952), norwegische Skilangläuferin
 Kumme (Gefäß), ein henkelloses Gefäß mittlerer Größe

Siehe auch:
 Kumm
 Kumme